Kevin López – mezzofondista spagnolo, nato nel 1990
 Kevin López – pallavolista portoricano, nato nel 1995
 Kevin López – calciatore honduregno, nato nel 1996